Cornfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Cornfeld (1927–1995), rumänisch-US-amerikanischer Unternehmer
 Stuart Cornfeld (1952–2020), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Cornfield
 Kornfeld (Begriffsklärung)